Trans Link Systems - het bedrijf achter de OV-chipkaart
Transport Layer Security, de opvolger van Secure Sockets Layer - een netwerkprotocol
Oost-Timor - een staat met ISO-landcode en IOC-landcode TLS
Luchthaven Toulouse-Blagnac - een luchthaven met IATA-code TLS